Nationalarchiv steht für:
 Nationalarchiv von Brasilien
 Nationalarchiv der Färöer
 Archives nationales (Frankreich)
 Iranisches Nationalarchiv
 Nationalarchiv von Japan
 Nationalarchiv von Namibia
 Nationalarchiv der Niederlande
 Nationalarchive Rumäniens
 Nationalarchiv von Südsudan
 Nationalarchiv von Tansania
 Nationalarchiv der USA
 Arkib Negara Malaysia

Nationalarchive als Institution
 Bundesarchiv (Deutschland)
 Reichsarchiv (Schweden)
 Schweizerisches Bundesarchiv
 The National Archives

Historische Nationalarchive
 Reichsarchiv des Deutschen Reichs
 Staatsarchiv der Freien Stadt Danzig

Siehe auch:
 Archivo General de la Nación
 Liste staatlicher Archive